Сергей О́зеров:
 Озеров, Сергей Владимирович (1858—1903) — русский писатель и журналист.
 Озеров, Сергей Павлович (род. 1955) — российский политик, депутат Государственной думы.
 Озеров, Сергей Петрович (1809—1884) — генерал от инфантерии, военный педагог, директор Пажеского корпуса.